Macronus flavicollis é uma espécie de ave da família Timaliidae.

É endémica da Indonésia.

Os seus habitats naturais são: florestas subtropicais ou tropicais húmidas de baixa altitude.

Referências

 2006 IUCN Red List of Threatened Species.   Dados de 26 de Julho de 2007.

Macronus
Aves da Indonésia
Aves descritas em 1850